Bezirksklasse 1936/37 bezeichnet:

 Bezirksklasse Halle-Merseburg 1936/37
 Bezirksklasse Magdeburg-Anhalt 1936/37
 Bezirksklasse Thüringen 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Leipzig 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Pommern 1936/37
 Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1936/37